The Velveteen Rabbit steht für:

 The Velveteen Rabbit, Kinderbuch von Margery Williams und William Nicholson (Maler) (1922) 
 The Velveteen Rabbit (Album), Hörbuch von George Winston und Meryl Streep (1984)
 The Velveteen Rabbit (2007), US-amerikanischer Kurzfilm von Denise Quesnel 
 The Velveteen Rabbit (2009), US-amerikanischer Film von Michael Landon Jr.